Mafi est un nom de famille notamment porté par :
Parvaneh Mafi, 1957-, politique iranien ;
Soane Patita Paini Mafi, 1961-, Cardinal, évêque des Tonga
Falamani Mafi, 1971-, joueur tongien de rugby à XV ;
Mateaki Mafi, 1972-, joueur de rugby à XV et sprinteur tongien ;
Akoli Mafi, 1980-, joueur tongien de football ;

Winston Mafi, 1980-, joueur tongien de rugby à XV ;
Lifeimi Mafi,  1982-, joueur tongien de rugby à XV ;

Alfie Mafi, 1988-, joueur tongien de rugby à XV ;
Tahereh Mafi, 1988-, écrivain américain d'origine iranienne ;
Steve Mafi, 1989-, joueur tongien de rugby à XV ;
Amanaki Mafi, 1990-, joueur tongien international japonais de rugby à XV ;
Matt Mafi, 1993-,  joueur tongien de rugby à XV ;
Alex Mafi, 1996-, joueur australien de rugby à XV.

Homonymie de patronyme